«Героев Труда» (, ) — 21-я станция Харьковского метрополитена, конечная на Салтовской линии. Находится на пересечении улицы Героев Труда и улицы Академика Павлова между 522, 521, 524 микрорайонами и торговым комплексом, состоящим из ТРЦ «Караван», ТРЦ «Дафи», строительного гипермаркета «Эпицентр», мебельного гипермаркета «Мебельный лабиринт», радиорынка «Аракс» и рынка «Кутузовский». Следующая станция на линии — «Студенческая».

История и происхождение названия 
Станция открыта 24 октября 1986 года в составе второй очереди второй (Салтовской) линии. Своё название получила по улице Героев Труда. Проектное название — «Улица Героев Труда».

Вестибюли и пересадки 
Станция принимает пассажиров из жилых массивов, расположенных по улицам Академика Павлова, Героев Труда, Гвардейцев Широнинцев, проспекту Тракторостроителей, а также из пяти микрорайонов Северной Салтовки. Рядом со станцией расположены два рынка — «Новосалтовский» и «Кутузовский», кинотеатр «Познань», торговые учреждения, автостанция липчанского направления. «Героев Труда», наряду с «Академика Барабашова» является одной из наиболее загруженных станций метрополитена.

Разработка станции «Героев труда» велась в конце 60-х — начале 70-х годов, когда на месте торгово-развлекательных центров находились поля и теплицы, и строить подземные переходы в их сторону было нецелесообразно. Как следствие станция не имела выхода на одну из сторон перекрёстка.

Новый подземный переход 
С 7 сентября 2013 года на перекрёстке улиц Героев Труда и Академика Павлова шло строительство открытым способом дополнительного выхода со станции метро и двух подземных пешеходных переходов. Сооружено шпунтовое ограждение котлована. На участке был проложен дублирующий трамвайный путь.

На объекте были задействованы две буровые установки для бурения лидерных скважин под погружение свай. При установке одной из свай строители наткнулись на залегающие в земле железобетонные конструкции, неучтённые в проекте. В срочном порядке из Киева был доставлен буровой инструмент, предназначенный для скальных пород, который позволил, не извлекая из земли конструкции, пробурить их и задавить туда шпунт.

В ходе работ выяснилось, что на глубине 4,5 м вода и необходимо проложить дренажные трубы.

На два подземных перехода (длина одного — 50 м, второго — 20, ширина — по 8 метров) был построен один выход, который расположен в районе трамвайной и автобусно-троллейбусной остановки на стороне радиорынка.

Работы завершены в 2014 году.

Техническая характеристика 
Конструкция станции — колонная мелкого заложения.

Оформление 
Архитектура станции строго торжественна, благодаря чёткому ритму прямоугольных колонн, пластичной структуре потолка из крупноразмерных плит с восьмигранными кессонами и ритму светильников со светозащитными вертикальными рёбрами. Названию станции отвечают геральдические художественно-декоративные чеканные вставки на путевых стенах с изображениями орденов и медалей. Стены и колонны отделаны белым уральским и коричневым закарпатским мрамором, полы — из плит красного и серого гранита.

Транспорт 
Рядом со станцией есть трамвайный маршрут № 26 «Юго-Восточная — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького». На трамвайном маршруте имеются пересадки на станции метро «Индустриальная», «Тракторный завод», «Имени А. С. Масельского», «Армейская», «Дворец Спорта», «Киевская».

Также рядом есть троллейбусный маршрут № 47 «Ст. м. „Героев Труда“ — Северная Салтовка».

Фотогалерея

Литература 
 А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц. «Харьков: Архитектура, памятники, новостройки. Путеводитель» — Х.: Прапор, 1985. — 151 с, ил.

Примечания

Ссылки 
 Станция на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен
 Как будет выглядеть пешеходный переход на станции метро «Героев Труда» в Харькове (СтройОбзор)
 Ремонт на Героев Труда: схема объезда и строительные планы (MediaPort)

Станции Харьковского метрополитена
Салтовская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1986 году